José Fernando CamposTavares (Vila Nova de Gaia, 25 de abril de 1965) é um ex-futebolista português que atuava como meio-campista.

Carreira 
Teve uma carreira bem-sucedida ao serviço do Boavista, onde jogou entre 1991 e 1994 e entre 1995 e 1998. Jogou também por Oliveira do Douro, Infesta, Porto, Benfica, Leiria ePaços Ferreira. Encerrou a carreira em 2002, após sua segunda passagem pelo Infesta.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas de Portugal
Naturais de Vila Nova de Gaia
Futebolistas do Futebol Clube do Porto
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Jogadores da Seleção Portuguesa de Futebol